Do It Again (Gershwin), een lied
 Do It Again (Mickey & Sylvia), een muziekalbum van Mickey & Sylvia uit 1973
 Do It Again (Steely Dan), een liedje van de Amerikaanse jazzrockgroep Steely Dan, uitgebracht in 1972
 Do It Again (The Beach Boys), een liedje van de popgroep The Beach Boys, uitgebracht in 1968
 Do It Again (The Chemical Brothers), een single van The Chemical Brothers, uitgebracht in 2007